Cadwell ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cadwell (Georgia)
 Cadwell (Illinois)
 Cadwell (Kalifornien)

in England:
 Cadwell (Hertfordshire)

Cadwell ist der Familienname folgender Personen:
 Ron Cadwell, Geschäftsmann

Sonstiges:
 Cadwell Park, Autorennstrecke in Lincolnshire, England